Karl Hetz ist der Name folgender Personen:

* Karl Hetz (Maler) (1828–1899), deutscher Maler
 Karl Hetz (Ingenieur) (1906–1985), deutscher Ingenieur und Offizier
 Karl Hetz (Admiral) (1910–1980), deutscher Vizeadmiral